Mastník  bezeichnet

 Mastník, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Mastník u Města Libavá, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Tschechien
 Mastník (Moldau), rechter Zufluss zur Moldau  in Tschechien
 Mastník, linker Zufluss zur Oslava (Jihlava) in Tschechien
 Mastník, auch Mastnický potok bzw. Žákovský potok, rechter Zufluss zur Oder in Tschechien
 Mastník, Ansiedlung in der Gemeinde Olomouc, Tschechien
 Mastník, Ansiedlung in der Gemeinde Votice, Tschechien